De Serie A 1996/97 was het 94ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 66ste seizoen van de Serie A. De competitie begon op 8 september 1996 en eindigde op 1 juni 1997. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 808 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,64 doelpunt per wedstrijd. Juventus FC werd kampioen en haalde daarmee zijn 24ste landstitel.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1996/97 uit in de Serie A.

Scheidsrechters

Juventus

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 1996/97 onder leiding van trainer-coach Marcello Lippi voor de 24ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Serie B 1996/97
Coppa Italia 1996/97
AC Milan in het seizoen 1996/97

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1996/97